Everything Now — пятый студийный альбом канадской рок-группы Arcade Fire, изданный в 2017 году.

Список композиций

Участники записи 
Arcade Fire
 Уин Батлер — вокал (1—8, 10—13), бас-гитара
 Реджин Шассан — вокал (9), бэк-вокал, клавишные
 Ричард Перри — гитара
 Тим Кингсбери — гитара
 Уильям Батлер — клавишные
 Джереми Гара — ударные

Коммерческий успех 
Everything Now в первую же неделю релиза возглавил американский хит-парад Billboard 200 с тиражом 100,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 94,000 истинных альбомных продаж. В карьере группы Arcade Fire это уже третий альбом, попавший на позицию № 1 в США, так как ранее лидировали их первые два альбома: Reflektor (2013) и The Suburbs (2010). В результате, Arcade Fire стала второй рок-группой последнего десятилетия, которой удалось три раза возглавлять Billboard 200. Ранее, сходный успех имела группа Linkin Park (три чарттоппера в 2010-х и в сумме шесть за карьеру). В 2010-х годах ещё три группы имели сходный результат: поп-группа One Direction (4 чарттоппера); кантри-трио Lady Antebellum (3); кантри-группа Zac Brown Band (3).

Чарты

Сертификация и продажи

Примечания 

Альбомы Arcade Fire
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart